Die Cellular South Cup 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 22. Februar. bis 2. März 2008 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Wolha Hawarzowa mit 6:2 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Lindsay Davenport / Lisa Raymond mit 6:3 und 6:1 gegen Angela Haynes / Mashona Washington.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)